Beba Loncar – attrice serba
 Danijel Lončar – calciatore croato
 Krešimir Lončar – ex cestista croato con cittadinanza tedesca
 Luka Lončar – pallanuotista croato
 Markus Lončar – cestista bosniaco con cittadinanza croata
 Nikola Lončar – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo jugoslavo con cittadinanza spagnola
 Nikolina Lončar – modella montenegrina, Miss Montenegro Universo 2010
 Stefan Lončar – calciatore montenegrino
 Stjepan Lončar – calciatore bosniaco
 Zlatibor Lončar – medico e politico serbo, Ministro della salute dal 2014